

Geografia

 Hella – città del Suðurland

 Hella – frazione di Rivalta di Torino in provincia di Torino

Persone
 Hella – variante del nome Elga
 Hella – musicista dei Lordi

Musica
 Hella – gruppo musicale statunitense

Aziende
 Hella – azienda dedita al settore dell'illuminazione

Mitologia
 Hella – nome alternativo della divinità Hel

Astrofisica
 1370 Hella – asteroide del sistema solare